Em física e engenharia, uma direção principal se refere a uma reta de pontos formada por vetores próprios de alguma grandeza física de tipo tensorial. Os dois exemplos mais notórios são as direções principais de inércia, usualmente chamadas eixos principais de inércia e as direções principais de tensão e deformação de um sólido deformável.

Referências 
Landau & Lifschitz: Mecánica, Ed. Reverté, Barcelona, 1991 (pp. 119-120) ISBN 84-291-4081-6.

Mecânica